Международный Университет «Ала-Тоо» (МУА, , до 2017 года назывался «Международный университет „Ататюрк — Ала-Тоо“») — частный университет в городе Бишкек, Киргизия. Основной язык обучения в университете — английский. Некоторые предметы проводятся на кыргызском и русском языках и некоторые на турецком языке.

История 
Международный университет Ататюрк-Алатоо один из первых частных университетов, основанных на территории Кыргызской Республики. Его учредителями являются международное образовательное учреждение «Сапат» и министерство науки, образования и культуры Кыргызской Республики. Первый выпуск был осуществлен в 2001 году.

В начале 2017 года прокуратура Турции обвинила университет в связях с движением Гюлена и внесла его в список террористических организаций. После этого университет был переименован, гражданин Турции, занимавший должность ректора, был заменён на гражданина Киргизии, также министерство образования Киргизии вошло в состав учредителей учреждения «Себат» («Сапат»), которое основало ВУЗ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Университеты Бишкека
Киргизско-турецкие отношения